Amerikai Egyesült Államok
 Maywood (Illinois)
 Maywood (Kalifornia)
 Maywood (Missouri)
 Maywood (Nebraska)
 Maywood (New Jersey)
 Maywood (Nyugat-Virginia)